Fawkes, ave fênix de Alvo Dumbledore, da série fictícia Harry Potter.
Guy Fawkes, soldado inglês católico

Desambiguação